Als Jocs Olímpics d'Hivern de 1936 celebrats a la ciutat de Garmisch-Partenkirchen (Alemanya) es disputà una prova de combinada nòrdica en categoria masculina. La competició es realitzà entre els dies 12 (prova de 18 quilòmetres d'esquí de fons) i el 13 de febrer (prova de salt amb esquís) de 1936 a les instal·lacions de Garmisch-Partenkirchen.

Comitès participants 
Participaren un total de 51 esquiadors de 16 comitès nacionals diferents:

Resum de medalles

Medaller

Resultats

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Combinada nòrdica 1936 

Esports als Jocs Olímpics d'hivern de 1936
Combinada nòrdica als Jocs Olímpics